Satzpunkt steht für:

 Satzendepunkt oder Schlusspunkt, ein Satzzeichen, siehe Punkt (Satzzeichen) #Schlusspunkt
 ein Ereignis im Sport, siehe Matchball